Przaśniki – inna nazwa żydowskiego święta Paschy
 przaśniki – potoczna nazwa przaśnego chleba, macy